Bellino steht für:

 eine Gemeinde in der Provinz Cuneo (CN), Region Piemont, Italien, siehe Bellino

Bellino ist der Familienname folgender Personen:

 Holger Bellino (* 1959), deutscher Politiker (CDU)
 Joe Bellino (1938–2019), amerikanischer American-Football Spieler und Heisman-Gewinner 1960
 Karl Bellino (1791–1820), deutscher Orientalist und Dolmetscher
 Karl von Bellino (1827–1919), württembergischer Oberamtmann und Regierungspräsident